Ådögrunden kan syfta på följande platser:

Finland 

 Ådögrunden (väst om Jussarö, Raseborg), Nyland, 
 Ådögrunden (sydöst om Torsö, Raseborg), Nyland,

Se även
Ådgrund
Ådgrundet
Ådgrunden

Robotskapade Finlandförgreningar